Рю́дигер Шнупха́зе (; 23 января 1954, Вернингсхаузен, Эрфурт) — немецкий футболист, полузащитник, либеро. Участник чемпионата мира 1974 года и серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года. Лучший футболист ГДР 1982 года.

Карьера

Клубная 
В сезоне 1981/82 Шнупхазе установил рекорд в Оберлиге. В позиции либеро забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром. За это его избрали футболистом года. За 8 лет игры за ФК «Карл Цейсс» Йена участвовал в 196 матчах в Оберлиге и забил 94 гола. В 29 национальных кубковых матчах забил 9 голов и за 35 матчей за европейский кубок — 8 голов.

В сборной 
В сборной ГДР Рюдигер Шнупхазе дебютировал 17 июня 1973 года в товарищеском матче со сборной Исландии, завершившимся победой восточных немцев со счётом 2:1. В 1974 году Шнупхазе принял участие в единственном для своей страны чемпионате мира 1974 года, он сыграл в двух матчах. В 1980 году Шнупхазе в составе сборной поехал в Москву на XXII летние Олимпийские игры, он сыграл во всех шести матчах своей команды, которая стала серебряным призёром. Своё последнее выступление за сборную Шнупхазе провёл в отборочном матче чемпионата Европы 1984 года со сборной Швейцарии 12 октября 1983 года, тот матч завершился победой восточных немцев со счётом 3:0. Всего за сборную ГДР Рюдигер Шнупхазе сыграл 45 официальных матчей, в которых забил 6 голов. Так же Шнупхазе сыграл 6 матчей за олимпийскую сборную ГДР, в которых забил 1 гол.

Итого: 45 матчей / 6 голов; 20 побед, 8 ничьих, 17 поражений.

Итого: 6 матчей / 1 гол; 4 победы, 1 ничья, 1 поражение.

Достижения

Командные 
  Сборная ГДР
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 1980

  «Карл Цейсс»
 Серебряный призёр чемпионата ГДР: 1981
 Бронзовый призёр чемпионата ГДР (4): 1977, 1979, 1980, 1983
 Обладатель Кубка ГДР: 1980
 Финалист Кубка обладателей кубков УЕФА: 1980/81

Личные 
 Футболист года в ГДР: 1982
 Лучший бомбардир чемпионата ГДР: 1982 (19 голов)
 7-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата ГДР за все времена: 123 гола
 28-е место в списке игроков с наибольшим количеством матчей, сыгранных в чемпионате ГДР: 320 матчей

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную ГДР на сайте eu-football.info
 
 Статистика матчей за сборную ГДР на сайте rsssf.com
 Статистика матчей за сборную ГДР на сайте dfb.de
 Статистика матчей за олимпийскую сборную на сайте sports-reference.com 

Футболисты ГДР
Игроки сборной ГДР по футболу
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Эрфурт
Игроки ФК «Карл Цейсс»
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Футболисты года ГДР